Épigène ou Épigénès (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Épigène de Sicyone, poète tragique grec ( ?) ;
 Épigène, disciple de Socrate ;
 Épigène d'Athènes, poète comique grec () ;
 , grammairien grec () ;
 Épigène, général des Séleucides () ;
 Épigène de Byzance, astrologue grec (-). Il a donné son nom à :
 Epigenes, cratère lunaire.